Наум може да се отнася за:

 Наум, мъжко собствено име;
 Свети пророк Наум, библейски светец, пророк;
 Наум Преславски (или Наум Охридски), български учен и светец;
 Наум, село в България;
 Наум Агатоникийски (1926-2005)

Вижте също 
 УСБАЛНП „Свети Наум“, Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“.